Die Saison 2013/14 war die 26. Spielzeit der Elitserien, der höchsten Spielklasse im schwedischen Mannschaftsschach. Meister wurde der SK Rockaden Stockholm, der in der letzten Runde den bis dato führenden Lunds ASK bezwang und gleichzeitig den Verfolger SK Team Viking um einen halben Brettpunkt distanzieren konnte. Der Titelverteidiger Limhamns SK musste sich mit dem 5. Platz begnügen. Aus der Superettan waren Upsala ASS und Farsta SK aufgestiegen. Während Farsta den Klassenerhalt erreichte, musste Upsala zusammen mit dem Burgsvik Alva SK direkt wieder absteigen.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2013/14.

Spieltermine 

Die Rundentermine waren grundsätzlich der 22., 23. und 24. November 2013, 18. Januar 2014, 1. und 22. Februar 2014 sowie der 7., 8. und 9. März 2014. Ein Wettkampf der fünften Runde wurde allerdings am 17. Januar 2014 gespielt, zwei Wettkämpfe der sechsten Runde am 19. Januar respektive 2. Februar 2014. Die ersten drei Runden wurden zentral in Västerås ausgerichtet, die letzten drei in Malmö.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim Sveriges Schackförbund

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 2013
Schachveranstaltung 2014